Никола́й Юферов:
 Юферов, Николай Осипович (1800—1864) — преподаватель математики в Казанском университете.
 Юферов, Николай Петрович (1922—1982) — советский военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.